Schexnayder ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Schexnayder (geb. 1953), US-amerikanischer Opernsänger (Bariton)
 Maurice Schexnayder (1895–1981), US-amerikanischer römisch-katholischer Bischof